YPDN steht für:
 Darwin International Airport (ICAO-Code), ziviler Teil des Flughafens bei Townsville in Queensland, Australien
 RAAF Base Darwin (ICAO-Code), militärischer Teil des Flughafens bei Townsville in Queensland, Australien

Abkürzung